3 miejscowości w Polsce: 
 Pleśno – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Pleśno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek
 Pleśno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Małdyty